Nägle oder Naegle ist der Familienname folgender Personen:

 August Naegle (1869–1932), deutscher katholischer Theologe und Kirchenhistoriker
 Hans Nägle (* 1902), deutscher Bobfahrer

Siehe auch:
 Nägel
 Neagle